Firmino de Assunção Teixeira (Murça, 1879 - Póvoa de Varzim, 22 de julho de 1932) foi um benemérito espírita português.

Biografia 
De origem humilde, emigrou para o Brasil, com cerca de 14 anos de idade, fixando-se no Rio de Janeiro, onde viveu até aos 45 anos, tendo trabalhado sempre na mesma firma de comércio, primeiro como empregado e, mais tarde, como sócio-gerente, ali adquirindo fortuna.

De volta a Portugal, fixou-se na Póvoa de Varzim. Foi apresentado por Manuel Francisco Cavaco, dirigente da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas (SPIP), ao Dr. António Joaquim Freire. A simpatia que se formou entre eles levou-o a que, pouco depois, concedesse não só apenas à Federação Espírita Portuguesa (FEP), como à SPIP, os donativos necessários à aquisição das sedes próprias de ambas as instituições. Além disso, instituiu um legado permanente de 254.000$00 (a ser gerido pela FEP) para subsidiar as colectividades que melhor propagassem o espiritismo. Pela iniciativa desses donativos, o Conselho Deliberativo da FEP, em reunião de 5 de janeiro de 1929, aprovou por aclamação a proposta da sua Direcção, para que fosse nomeado sócio-benemérito daquela Casa.

Os donativos avultados que distribuía anualmente iam muito além das possibilidades da sua fortuna. Num admirável espírito de sacrifício, levando uma vida mais do que modesta quando os seus rendimentos lhe permitiam cercar-se de um luxuoso conforto, era com o produto das suas economias, sacrificando, por vezes, as suas comodidades, que realizava os seus vastos planos de filantropia, em gestos generosos.

Inteligente e organizado, caracterizava-se pela sua abnegação e bondade, ao ponto de numa homenagem póstuma, José Camilo de Almeida, da Mesa da Assembleia Geral da SPIP assim se lhe referir:

"Imitemo-lo na simplicidade, na modéstia, na resignação calma e serena, enfrentando a dor com o sorriso nos lábios, porque ela é a mais poderosa alavanca do progresso espiritual do homem."

Sobre esse caráter, também póstumamente, António Castanheira de Moura, referiria:

"Exemplo de bondade, espírita convicto, consciente da sua função social, como equilibrante de ambições e dos desmandos dos homens, alheio a conluios ou interesses de facção, soube, como poucos, cumprir e realizar obra que, como exemplo, deixou aos espíritas, no mais elevado sentido de fraterna solidariedade, indicando-lhes assim o dever de continuarem a obra por si profundamente sentida."

No seu testamento contemplou a Santa Casa de Misericórdia de Murça, sua terra natal, com cerca de 500.000$00. Ao Asilo dos Meninos Desamparados de Campanhã, legou cerca de 70.000$00, além de dezenas de milhares de escudos distribuídos pelos pobres da Póvoa de Varzim e pelos familiares.

Bibliografia 
 Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética, Maio-Junho de 1940.
 Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética, Julho-Agosto de 1942.
 Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética, Janeiro-fevereiro de 1947.
 Revista de Espiritismo nº 4, Ano VI, Julho-Agosto de 1932.
 Revista de Metapsicologia, nº 7, Julho de 1953.
 ''Revista de Espiritismo, nº 27, 2º trimestre de 1995.

Ligações externas 
 
 

Espíritas de Portugal